У́лица Февра́льской Револю́ции — название ряда улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Февральской Революции — улица в Березниках Пермского края
 Улица Февральской Революции — улица в посёлке Билимбае Первоуральска Свердловской области
 В Екатеринбурге:
 Улица Февральской Революции;
 Улица Февральской Революции — прежнее название улицы Молодогвардейцев
 Улица Февральской Революции — улица в Каменске-Уральском Свердловской области
 Улица Февральской Революции — улица в Серове Свердловской области

Украина 
 Улица Февральской Революции — улица в Виннице
 Улица Февральской Революции — улица в Полтаве

См. также 
 Февральская улица
 Улица Революции
 Переулок Февральской Революции — переулок в Виннице